Världsmästerskap 1988 kan avse:

Formel 1-VM 1988
Roadracing-VM 1988
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1988
Världsmästerskapen i konståkning 1988
Världsmästerskapen i skidorientering 1988
Världsmästerskapen i skidflygning 1988
Världsmästerskapen i skidskytte 1988